

Сандівілл — місто, штат Айова
 Сандівілл — переписна місцевість, штат Огайо